Seigner ist der Familienname folgender Personen:

Emmanuelle Seigner (* 1966), französische Schauspielerin
Françoise Seigner (1928–2008), französische Schauspielerin
Louis Seigner (1903–1991), französischer Schauspieler
Marie-Amélie Seigner, französische Sängerin
Mathilde Seigner (* 1968), französische Schauspielerin